Ducrosia ovatiloba är en flockblommig växtart som beskrevs av Stephen Troyte Dunn och Robert Orchard Williams. Ducrosia ovatiloba ingår i släktet Ducrosia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ovatiloba